Pz.Kpfw. IV з гідростатичною трансмісією () - німецький дослідний середній танк періоду Другої світової війни , модифікація серійного Pz.Kpfw. IV із гідростатичною трансмісією.

Історія створення 
Прототип був випущений в 1944 заводом ZF Friedrichshafen AG . Був випробуваний у Німеччині, але про результати цих випробувань нічого не відомо. Установка нової трансмісії мала експериментальний характер, серійно виробляти танк не планувалося.

Опис конструкції

Броньовий корпус та башта 
Корпус танка був зміненим корпусом Pz.Kpfw. IV. Гідростатична трансмісія займала менше місця, тому її скомпонували в кормовій частині, переробивши корпус під провідні задні колеса. Всередині бойового відділення карданні вали разом із коробкою передач у носовій частині машини були видалені. У передній частині розташовувалися місця механіка-водія та стрілка-радиста.

Башта танка не змінювалася, крім того, що електричний привід повороту був замінений гідравлічним. Усередині вежі розташовувалися командир, навідник і заряджаючий. Місце командира знаходилося безпосередньо під командирською вежею, навідник розташовувався ліворуч від казенної частини гармати, що заряджає праворуч.

Озброєння 
Основним озброєнням служила танкова гармата 7,5-cm KwK 40 L/48 , властива пізнім модифікаціям Pz.Kpfw. IV. Додатково в танку встановлювалися два 7,92-мм кулемети MG-34 .

Двигун та трансмісія 
У танку застосовувався V-подібний 12- циліндровий чотиритактний карбюраторний двигун рідинного охолодження Maybach HL 120 TRM, з робочим об'ємом 11 867 см³, що розвивав потужність 300 л. с. при 3000 об/хв. Паливом служив етильований бензин з октановим числом не нижче 74. Двигун приводив у дію два масляні насоси, що живлять два гідростатичні мотори, які, у свою чергу, наводили в рух провідні колеса. Гідростатична трансмісія дозволяла плавно та безступінчасто змінювати швидкість та відмовитися від коробки передач.

Ходова частина 
Ходова частина стосовно одного борту складалася з восьми здвоєних гумових опорних катків діаметром 470 мм, чотирьох здвоєних підтримуючих катків , провідного колеса ззаду і спереду, що направляє. Опорні ковзанки були попарно зблоковані на балансирах з підвіскою на чвертьеліптичних листових ресорах .

Гусениці - сталеві , дрібнозвінчасті, цівкового зачеплення, одногребневі Kgs 61/400/120 шириною 400 мм. Одна гусениця складалася з 99 траків.

Засоби спостереження та зв'язку 
Командир танка мав п'ять широких оглядових щілин по периметру командирської башти, що давав йому круговий огляд. Оглядові щілини командира, як і в інших членів екіпажу, постачалися захисним триплексним склоблоком з внутрішньої сторони.

Основним засобом спостереження для механіка-водія була широка оглядова щілина в лобовій плиті корпусу. З внутрішньої сторони щілина захищалася триплексним склоблоком. Стрілець-радист будь-яких засобів огляду лобового сектора, крім прицілу курсового кулемета, не мав.

Підсумки 
У квітні 1945 року третя піхотна дивізія США просувалася через південну Німеччину. 28 квітня було захоплено завод Zahnradfabrik , а разом з ним і прототип танка. Протягом року танк був відправлений до США , де проходив випробування, під час яких трансмісія вийшла з ладу. Продовжувати випробування було неможливо через відсутність запчастин. Було зазначено, що танк поводився добре при прямолінійному русі, але керованість у повороті була незадовільною.

Наразі експонується на відкритому майданчику Абердинського випробувального полігону в штаті Меріленд .

Джерела 
https://tanks-encyclopedia.com/ww2/nazi-germany/panzer-iv-mit-hydrostatischem-antrieb/
Танки Німеччини
Дослідні танки і прототипи